Il toponimo Koula può riferirsi a diverse località del Mali:

Koula, comune del circondario di Koulikoro
Koula, comune del circondario di Tominian